Рыхо́тка — топоним:

 Рыхотка — деревня в Данковском районе Липецкой области.
 Рыхотка — деревня в Куркинском районе Тульской области.

 Рыхотка — река в Тульской и Липецкой областях.